Крупнейшие компании Сингапура (по состоянию на март 2011 года):

Примечания

Ссылки 
 Список крупнейших компаний Сингапура по данным журнала «Форбс» (из списка The Global 2000’s)

Списки:Сингапур

2011 год в Сингапуре
2011 год в экономике
Сингапур